Piazzole ima više značenja:
 Piazzole, Trento
 Piazzole, Verona